Mustonen ist der Familienname folgender Personen:

 Andres Mustonen (* 1953), estnischer Musiker
 Atte Mustonen (* 1988), finnischer Rennfahrer
 Henrik Mustonen (* 1990), finnischer Squashspieler
 Kaija Mustonen (* 1941), finnische Eisschnellläuferin
 Malle Talvet-Mustonen (* 1955), estnische Diplomatin und Übersetzerin
 Olli Mustonen (* 1967), finnischer Pianist
 Paavo Mustonen (* 1986), Fußballspieler der Cookinseln
 Risto Mustonen (1875–1941), finnischer Ringer
 Sami Mustonen (* 1977), finnischer Freestyle-Skifahrer

 Tom Mustonen, US-amerikanischer Eishockeyspieler 
 Tomi Mustonen (* 1983), finnischer Eishockeyspieler